Вите́ллий () — латинское имя:
 Публий Вителлий Старший (I век до н. э. — I век) — древнеримский государственный деятель.

 Его дети:

 Квинт Вителлий (I век до н. э. — I век) — древнеримский государственный деятель, сын Публия Вителлия Старшего.
 Публий Вителлий Младший (I век до н. э. — ) — сын Публия Вителлия Старшего.
 Авл Вителлий  (I век до н. э. — 32) — политический деятель эпохи ранней Римской империи, консул-суффект 32 года, дядя своего тёзки — будущего императора  Вителлия.
 Луций Вителлий (10 до н. э. — 51) — политический и военный деятель Римской империи, сын Публия Вителлия Старшего.

 Авл Вителлий (15 — 69) — древнеримский император.
 
 Его дети:

 Вителлий Петрониан (37 - 53) — сын императора Вителлия.
 Вителлий Германик (62 — 70) — младший сын императора Вителлия.

Другие лица 
 Марк Флавий Вителлий Селевк — римский политический деятель первой половины III века.
 Вителлий Афр (IV век) — христианский писатель.

 Вителлия (около 58 — после 75 гг.)  — дочь императора Вителлия.